Назин — русская фамилия; имеет женскую форму Назина.

Известные носители 
 Назин, Василий Сергеевич (1923—1998) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Назин, Георгий Иванович (1940—2009) — основатель и первый ректор Сургутского государственного университета.
 
 Назин, Сергей Анатольевич (род. 1987) — российский спортсмен (прыжки в воду).

 Назина, Вера Ивановна (род. 1931) — российский художник, живописец, график.

См. также 
 Назино
 Назинская